Germani ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Germani (1906–1998), italienischer Organist und Komponist
 Gaia Germani (1942–2019), italienische Schauspielerin
 Hans Germani (1927–1983), italienischer Journalist und Kriegsberichterstatter
 Lorenzo Germani (* 2002), italienischer Radrennfahrer
 Remo Germani (1938–2010), italienischer Sänger, Schauspieler und Moderator